Penz puede referirse a:
 Alain Penz (* 1947, Sallanches)
 Markus Penz (* 1975)
 Peter Penz (* 1984)

Véase también 
 Albert Julius Otto Penzig, "Penz."

 
 Pencz

 Penza
 Pénzes